Владимир Николаевич Казимиров (р. 12 августа 1929 года, г. Москва) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке.

Биография 
В 1953 году окончил МГИМО, а в 1962 году Высшую дипломатическую школу МИД СССР.

В 1953—1954 годах — сотрудник консульства СССР в Дебрецене (ВНР).

В 1954—1959 годах — сотрудник посольства СССР в Венгрии. С 1955 секретарь комитета ВЛКСМ посольства. С 1957 член КПСС.

В 1959—1960 годах и в 1962-1963 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

В 1963—1966 годах — первый секретарь посольства СССР в Бразилии.

В 1966—1971 годах — на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР.

В 1971—1975 годах — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Коста-Рике.

В 1975—1980 годах — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Венесуэле и по совместительству — в Тринидаде и Тобаго.

В 1980—1981 годах — заместитель заведующего, а с 1981 года — заведующий I Латиноамериканским отделом МИД СССР.

В 1987—1990 годах — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Анголе.

В 1990—1992 годах — начальник Управления стран Африки МИД СССР.

В 1992—1996 годах — руководитель посреднической миссии России, полномочный представитель Президента Российской Федерации по Нагорному Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России.

В июле 1996 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Коста-Рике и Республике Гватемале по совместительству.

14 октября 1999 года освобождён от должности в связи с уходом на пенсию.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996 год)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1957 год и 1989 год)
 Орден Дружбы народов (1979 год)
 Орден «Знак Почёта» (1971 год)
 несколько медалей
 Знак отличия «За безупречную службу» XL лет (2000 год)
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2014 год)
 Орден Почёта (Армения, 26 октября 2015 года) — за личный вклад в укрепление армяно-российских дружественных связей, подготовку дипломатических кадров, углубление и совершенствование знаний, в связи с проводимым в Ереване 3-м Международным форумом выпускников Московского государственного института международных отношений (университета)
 Серебряный орден Компаньонов О. Р. Тамбо (ЮАР, 21 декабря 2015 года)

Примечания 

Послы СССР в Коста-Рике
Послы СССР в Венесуэле
Послы СССР в Тринидаде и Тобаго
Послы СССР в Анголе
Послы России в Коста-Рике
Послы России в Гватемале